Seznam polkov z zaporedno številko 181.

Seznam 
 Pehotni
 181. pehotni polk (Kaiserliches Heer)
 181. pehotni polk (ZDA)
 181. strelski polk (ZSSR)
 181. pehotni polk (Wehrmacht)
 181. grenadirski polk (Wehrmacht)

 Oklepni/Tankovski
 181. tankovski polk (ZSSR)

 Artilerijski
 181. poljskoartilerijski polk (ZDA)
 181. lahki artilerijski polk (ZSSR)
 181. artilerijski polk (Wehrmacht)

Glej tudi